Фінал Кубка Німеччини з футболу 1983 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1982—1983 відбувся 11 червня 1983 року. У поєдинку зустрілися кельнська «Фортуна» та «Кельн» з однойменного міста. Особливістю фіналу стало те, що один із учасників, «Фортуна» представляла Другу Бундеслігу. Перемогу з рахунком 1:0 здобув представник Бундесліги, «Кельн».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Кельн»

«Фортуна»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1983 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1983
1983 у німецькому спорті